Estació d'Alacant Terminal, estació central de ferrocarril d'Alacant.
 Estació d'Alacant (Metrovalència), estació de tramvia a València, pertanyent a la línia 10.